Detta är en lista över de 119 kommunerna i departementet Bouches-du-Rhône i Frankrike.

Bouches-du-Rhône
Kommuner Bouches-du-Rhône